Рико — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Рико — коммуна во Франции, департамент Од.

Персоналии 
 Рико, Альба (род. 1989) — испанская актриса, певица и танцовщица и модель.
Рико, Антонио (1908—1988) — испанский шахматист.
Рико, Антонио (1920—1981) — советский и испанский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Рико, Лидо (род. 1968) — испанский скульптор и художник.
 Рико, Микель (род. 1984) — испанский футболист, центральный полузащитник «Атлетика».
 Рико, Серхио (род. 1993) — испанский футболист, вратарь клуба «Севилья».

См. также 
 Ricoh — японская компания